

Automobilismo 
 Alfa Romeo 4C Concept – concept car di Alfa Romeo del 2011
Alfa Romeo 4C – versione definitiva del 2013

Fumetti 
 4C – manga di Masakazu Katsura

Sigle 
 4C – Quarto catalogo di radiosorgenti di Cambridge

Altro 
 HRP-4C – androide 
 Studio 4°C –  studio di animazione giapponese